Филипп Каленкович Кругляк () — советский партийный и государственный деятель, 1-й секретарь Мелитопольского районного комитета КПУ. Герой Социалистического Труда (1958). Член ЦК КПУ в 1952—1960 годах.

Биография 
Родился 24 декабря 1905 года в крестьянской семье.

Член ВКП(б) с 1931 года.

Находился на ответственной партийной работе.

В январе—октябре 1941 года — 1-й секретарь Осипенковского (Бердянского) районного комитета КП(б)У Запорожской области.

С 1941 года — в Красной армии. Участник Великой Отечественной войны с июля 1943 года, капитан. Служил заместителем командира батальона по политической работе 19-й отдельной стрелковой бригады, политическим агитатором 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 11-го стрелкового корпуса 1-й гвардейской армии Закавказского и Северо-Кавказского фронтов.

После демобилизации, с ноября 1944 года — 1-й секретарь Осипенковского (Бердянского) районного комитета КП(б)У Запорожской области.

В 1945—1959 годах — 1-й секретарь Мелитопольского районного комитета КП(б)У Запорожской области.

Затем — директор дома отдыха «Колхозник» в городе Алуште Крымской области. Умер 4 января 1970 года. Похоронен в Алуште на старом городском кладбище. Могила - объект культурного наследия

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (26.02.1958);
 орден Ленина (26.02.1958);
 орден Отечественной войны 1-й степени (1.02.1945);
 орден Красной Звезды (16.02.1944);
 медаль «За оборону Кавказа» (1945).

Память 
  — улица в Алуште.

Примечания

Ссылки 
 Кругляк Филипп Каленкович.

Родившиеся в Днепропетровской области
Члены ЦК КП Украины
Первые секретари районных комитетов КП Украины
Политработники Великой Отечественной войны
Делегаты XIX съезда КПСС